Cast – l'insieme delle persone (attori, tecnici, produttori ecc.) che partecipa ad una produzione cinematografica o teatrale
 Cast – comune francese
 Cast – in informatica, la conversione esplicita tra differenti tipi di dato
 CAST (Centro per un appropriato sviluppo tecnologico) – organizzazione non governativa italiana
 Cast – gruppo musicale inglese britpop
 Cast – gruppo musicale messicano neoprogressive